Konstantynowo peut désigner :

Toponymie

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Konstantynowo, village du powiat de Chodzież ;
 Konstantynowo, village du powiat de Konin ;
 Konstantynowo, village du powiat de Piła ;
 Konstantynowo, village du powiat de Poznań ;
 Konstantynowo, village du powiat de Środa Wielkopolska.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Konstantynowo est un village.